André Schembri (né en 1986), footballeur maltais.
 Brian Schembri (né en 1961), chef d'orchestre et pianiste maltais.
 Fabrizio Schembri (né en 1981), athlète italien.
 Simon Schembri (né en 1965), guitariste classique français.

Patronyme maltais